Peter Pan (musical uit 1950), een Amerikaanse musical op tekst en muziek van Leonard Bernstein
Peter Pan (musical uit 1954), een Amerikaanse musical
Peter Pan (1976), een Amerikaanse musicalfilm met Mia Farrow en Danny Kaye
Peter Pan: Het echte verhaal (musical), een Nederlandse musical uit 2016
Peter Pan: The Never Ending Story, musical uit 2012